

Codici 
 E35 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E35 – strada europea Amsterdam – Roma
 E35 – autostrada ecuadoregna Troncal de la Sierra, parte della Panamericana